Wudy ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wudy, deutscher Biathlet
 Sepp Wudy († zwischen 1914 und 1918), volkstümlicher Seher